Грязновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Грязновская волость (Задонский уезд) — в составе Воронежской губернии, Задонский уезд
 Грязновская волость (Лихвинский уезд) — в составе Калужской губернии, Лихвинский уезд
 Грязновская волость (Камышловский уезд) — в составе Пермской губернии, Камышловский уезд